Ballon d'Or (franska; ) är ett individuellt fotbollspris som delas ut av den franska fotbollstidningen France Football. Det var från början ett pris som delades ut till Europas bästa fotbollsspelare, men reglerna har senare ändrats och priset delas nu ut till världens bästa spelare. Priset är känt i Sverige som den franska eller europeiska Guldbollen och är den mest prestigefyllda utmärkelsen till årets bästa spelare i klubbfotboll. Under åren 2010 till 2015 var priset sammanslaget med det internationella fotbollsförbundets pris FIFA World Player under namnet FIFA Ballon d'Or. Juryn bestod av journalister från 96 nationer. Pristagare av det sammanslagna priset räknas historiskt som vinnare av både Ballon d'Or och FIFA World Player. 

Från 2018 delas priset inte enbart ut till herrar utan även damer.

Priset delades inte ut år 2020, på grund av coronaviruspandemin, tidningen menade att förhållande blev orättvisa bland annat eftersom franska och holländska ligan valde att inte slutföra serierna.

Pristagare, herrar 

Priset har delats ut sedan 1956 och flest vinster har Lionel Messi med sju stycken förstaplaceringar. Han har dessutom fått ta emot priset fyra år i rad 2009-2012. Cristiano Ronaldo, som är samtida med Lionel Messi, har fem vinster. Tre andra spelare har vunnit priset tre gånger, Michel Platini, Johan Cruijff och Marco van Basten. Michel Platini vann priset tre år i rad. Sex spelare har vunnit priset två gånger.

Priset har vid ett tillfälle delats ut till en målvakt, år 1963, när Lev Jasjin fick det.

Johan Cruijff och Franz Beckenbauer har fått röster tolv olika år, och Cristiano Ronaldo och Lionel Messi har fått röster mer än tolv år (från och med 2004 respektive 2006).

Flest vinster

Per spelare

Per land 

* Di Stefano och Sívori var argentinska spelare men de hade även spanskt respektive italienskt medborgarskap.

Per klubb 

* Spelarna har bara spelat i klubben under andra halvan av säsongen

Per liga

Pristagare, damer 
År 2018 började priset även delas ut till damspelare. Norska Ada Hegerberg blev först med att vinna Ballon d'Or för damer.

Se även 
 FIFA World Player of the Year
 Guldbollen

Referenser

Externa länkar 

 France Football, magasinet bakom Ballon d'Or

Priser och utmärkelser instiftade 1956
Fotboll i Europa
Fotbollspriser